În data de 16 noiembrie 1919, în Belgia au avut loc primele alegeri generale după Primul Război Mondial.

Alegeri în Belgia
1919 în Belgia